Asnois (Vienne)
Asnois (Nièvre)